Brač steht für:

 Brač, eine kroatische Insel
 Brač (Saiteninstrument), ein kroatisches Volksinstrument

Brac ist der Name folgender Personen:
 Thierry Brac de la Perrière (* 1959), französischer Theologe und Weihbischof in Lyon

BRAC steht für:
 Bangladesh Rural Advancement Committee, eine nichtstaatliche Entwicklungshilfeorganisation mit Sitz in Bangladesch
 Base Realignment and Closure des US-Verteidigungsministeriums
 Basic Rest Activity Cycle, eine Hypothese über das Bestehen eines Ruhe-Aktivitätszyklus des Gehirns

BR-AC steht für:
 Acre (Bundesstaat), ISO-3166-2-Code des brasilianischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Brak (Begriffsklärung)
 Brack (Begriffsklärung)
 Braak (Begriffsklärung)
 Braack
 Braque
 Bratsch

Abkürzung